Renick Farm ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Renick Farm (Ohio), ID-Nr. 82003631
 Renick Farm (West Virginia), ID-Nr. 96000525